Federació dels metges suïssos (del seu nom en llatí Foederatio Medicorum Helveticorum), associació professional dels metges de Suïssa
 Filles de Maria Santíssima de l'Hort (de l'acrònim en llatí Filiarum Mariae ab Horto), congregació religiosa femenina fundada a Itàlia
 Fischmarkt Hamburg-Altona, empresa que administra el port pesquer i el mercat del peix del districte d'Altona d'Hamburg, a Alemanya
 Feminist Media Histories, revista acadèmica especialitzada en documentació sobre el feminisme
 Fejér Megyei Hírlap, diari publicat a Fejér, a Hongria